Соревнования по бегу на 200 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 14—15 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 35 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 200 метров у женщин состоялся 15 августа 2014 года. Двукратной чемпионкой Европы стала Дафне Схипперс, к победе в беге на 100 метров добавившая триумф на дистанции вдвое длиннее. Полкруга по стадиону она пробежала за 22,03 (отличное время даже на мировом уровне), что явилось новым национальным рекордом и лучшим результатом сезона в мире. Снова на пьедестале оказалась Мириам Сумаре, выигравшая бронзу (в её активе также серебро на стометровке).

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег на 200 метров на чемпионатах Европы по легкой атлетике